Cojean ist der Familienname folgender Personen:

 Annick Cojean (* 1957), französische Journalistin
 Grégory Cojean (* 1977), französischer Handballtrainer und -funktionär